Ukkusik bezeichnet:
 Ukkusik (Berg), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ukkusik (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland